Визьменское сельское поселение — упразднённое сельское поселение в составе Белозерского района Вологодской области.

Административный центр — деревня Климшин Бор.

География 
Сельское поселение расположено на юго-западе района. Граничит:
 на севере с Панинским сельским поселением,
 на востоке с Артюшинским и Енинским сельскими поселениями,
 на юге с Никольским и Барановским сельскими поселениями Кадуйского района,
 на западе с Борисовским сельским поселением Бабаевского района.

По территории сельского поселения протекает река Андога с притоками Визьма и Иштома, река Казара.

История 
Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошли Визьменский и Георгиевский сельсоветы.

Законом Вологодской области от 1 июня 2015 года № 3666-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, муниципальные образования «Артюшинское сельское поселение», «Визьменское сельское поселение», «Енинское сельское поселение» и «Панинское сельское поселение» в сельское поселение Артюшинское с административным центром в селе Артюшино.

Население 

По оценке Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области население Визьменского сельского поселения на 1 января 2010 года составляло 575 человек, по итогам переписи 2010 года — 496 человек.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Визьменского и Георгиевского сельсоветов не менялся.

В состав сельского поселения входят 38 населённых пунктов, в том числе
35 деревень,
1 посёлок,
2 село.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Белозерского района Вологодской области
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году